Фридрих Вильгельм Виктор Карл Эрнст Александр Генрих Прусский (; ) — прусский принц из дома Гогенцоллернов, политик.

Биография 
Фридрих Вильгельм — младший сын прусского принца Альбрехта Прусского и его супруги Марии Саксен-Альтенбургской. Брат принцев Фридриха Генриха и Иоахима Альбрехта.

Как и все урождённые принцы королевского дома, Фридрих Вильгельм в возрасте 10 лет получил звание лейтенанта 1-го гвардейского пехотного полка, хотя и не находился на действительной службе. Учился в Бонне, до Первой мировой войны проживал во дворце Каменц. В Первую мировую войну был награждён Железным крестом 2-го класса, получил звание генерал-майора. В 1911 году был назначен ландратом в округе Франкенштейн прусской провинции Силезия.

Принц увлекался наукой, литературой и музыкой. С 1909 года являлся президентом Академии общеполезных наук в Эрфурте. Удостоился звания почётного доктора философского факультета Кёнигсбергского университета.

Брак и потомки 
8 июля 1910 года в Потсдаме принц Фридрих Вильгельм женился на Агате цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, принцессе Ратиборской и Корвейской (1888—1960), дочери герцога Виктора II Амадея Ратиборского. В семье родилось четверо детей:
 Мария Тереза Прусская (1911—2005), замужем за Рудольфом Хугом (1885—1972)
 Луиза Генриетта Прусская (1912—1973), замужем за Вильгельмом Шмальцем (1901—1983)
 Марианна Прусская (1913—1983), замужем за принцем Вильгельмом Гессенским (1905—1942)
 Елизавета Прусская (1919—1961), замужем за Гейнцем Меесом (1918—1994)

Предки

Примечания

Литература 
 Hans-Peter Schmidt: Schlesien und Preußen. Schweitzerhaus Verlag 2010, S. 113
 Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1918. Berlin 1918. S. 5

Принцы Пруссии
Генералы Пруссии
Военачальники Первой мировой войны (Германия)
Почётные доктора Кёнигсбергского университета